Hrvatska:
 Naselja:
 Rakitnica (Virje), naselje u općini Virje

BiH:
 Naselja:
 Rakitnica (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)
 Rakitnica (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Rijeke:
 Rakitnica (pritoka Prače), pritoka Prače
 Rakitnica (pritoka Neretve), pritoka Neretve